STS-61E — планировавшийся двадцать шестой космический полёт «Спейс шаттла» и восьмой космический полёт шаттла «Колумбия» с обсерваторией ASTRO-1 в грузовом отсеке. Старт миссии планировался на 6 марта 1986 года, но был отменён после катастрофы шаттла «Челленджер».

Экипаж 

После катастрофы шаттла «Челленджер», экипаж был переназначен на другие миссии: Ричардс и Листма был назначены на STS-28; Макбрайд покинул НАСА в 1989 году, Вэнс Брэнд заменил его на месте командира шаттла, а Гай Гарднер и Майк Лонж заменили Ричардса и Листму в STS-35.

Задача миссии 
В грузовом отсеке «Колумбии» должна была находиться обсерватория ASTRO-1, с помощью которой планировалось наблюдать за кометой Галлея, а также проводить другие астрономические наблюдения. Обсерватория состояла из трёх ультрафиолетовых телескопов, установленных на поддонах, и управлявшаяся системой наведения инструментов,впервые испытанная в миссии STS-51F. В дальнейшем миссия была изменена на STS-35.

Примечания 

Полёты по программе «Спейс Шаттл»
Неосуществлённые проекты в космонавтике США